Der Launch Complex 15 (LC-15) ist eine nicht mehr genutzte Startrampe der Cape Canaveral Space Force Station (ehemals CCAFS) auf Merritt Island, Cape Canaveral in Florida, USA. 

Zusammen mit LC-16, LC-19 und LC-20 wurde LC-15 Im Jahr 1959 für Test- und Entwicklungsflüge der Titan-Interkontinentalrakete in Auftrag gegeben. Sie wurde bis Mitte der 1960er Jahre genutzt. LC-15 wurde im März 1967 stillgelegt und drei Monate später demontiert.

Startliste

Weblinks
 

Launch Complex 15
Bauwerk im Brevard County
Raketenstartplatz
Verkehrsbauwerk in Florida